Személyek
 Allan (1991) brazil labdarúgó
 Allan (1997) brazil labdarúgó
Települések
 Allan, település Queenslandben, Ausztráliában
 Allan, település Drôme megyében Franciaországban
 Allan, település Saskatchewanban, Kanadában